Чемпіонат світу з хокею із шайбою 2023 року у дивізіоні I — чемпіонат світу з хокею із шайбою другого ешелону, яка розділена на дві групи. Група А грає в Великій Британії (Ноттінгем), а група В — в Естонії (Таллінн).

Група А

Учасники

Таблиця 

Результати

Статистика 
Бомбардири
Найкращі воротарі

Нагороди

Група B

Учасники

Таблиця 

Результати

Статистика 
Бомбардири
Найкращі воротарі

Нагороди

Примітки

Посилання 
 Дивізіон IA 
 Дивізіон IB 

Дивізіон I